BELS steht für
 Board of Editors in the Life Sciences, Organisation der Biowissenschaft
 Brunswick European Law School
Siehe auch:
 Bels

Abkürzung